

Film
In the Night – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Eclair American
In the Night – cortometraggio del 1916 diretto da Harry Myers
In the Night – film del 1922 diretto da Frank Richardson

Musica
 In the Night – album dei Dream Evil del 2010
 In the Night – singolo di The Weeknd del 2015